Кири́лл Тимоше́нко:
 Тимошенко, Кирилл Владленович (род. 1989) — украинский государственный деятель.
 Тимошенко, Кирилл Русланович (более известный как Кирилл Бледный; род. 1997) — украинский музыкант, фронтмен группы «Пошлая Молли».